Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Amherst

Arundel

Barkmere

Blainville

Bois-des-Filion

Boisbriand

Brébeuf

Brownsburg-Chatham

Chute-Saint-Philippe

Deux-Montagnes

Estérel

Ferme-Neuve

Gore

Grenville

Grenville-sur-la-Rouge

Harrington

Jacques Parent devient maire d'Harrington en 2012.

Huberdeau

Ivry-sur-le-Lac

Kiamika

L'Ascension

La Conception

La Macaza

Pierre Payer, conseiller #2, devient maire de La Macaza .

La Minerve

Jean-Pierre Monette, conseiller #4, devient maire de La Minerve en 2011.

Labelle

Lac-des-Écorces

Lac-des-Seize-Îles

Lac-du-Cerf

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul

Lac-Supérieur

Lac-Tremblant-Nord

Lachute

Lantier

Lorraine

Mille-Isles

Mirabel

Mont-Laurier

Mont-Saint-Michel

Mont-Tremblant

Luc Brisebois, conseillère #6, devient mairesse de Mont-Tremblant

Montcalm

Morin-Heights

Nominingue

Notre-Dame-de-Pontmain

Notre-Dame-du-Laus

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #2 le .
Déclenchée en raison du décès du maire Ken Ménard et du conseiller #2 Maxime Roussel.

Élection de Stéphane Roy, conseiller #5, au poste de maire et élection de Robert Pelletier au poste de conseiller #2.

Oka

Piedmont

Pointe-Calumet

Élection partielle au poste de maire le .
Déclenchée en raison de la démission du maire Jacques Séguin pour raisons de santé.
Élection de Denis Gravel au poste de maire.

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
Déclenchée en raison de la démission du conseiller Alexander Toméo pour pouvoir se porter candidat à l'élection partielle au poste de maire en . Réélection d'Alexander Toméo au poste de conseiller #3.

Prévost

Rivière-Rouge

Rosemère

Élection partielle au poste de maire en .
Élection de Madeleine Leduc, conseillère, au poste de mairesse de Rosemère.

Saint-Adolphe-d'Howard

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Pierre-Paul Goyette, conseiller #2, devient maire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Saint-André-d'Argenteuil

Saint-Colomban

Saint-Eustache

Saint-Faustin–Lac-Carré

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Placide

Saint-Sauveur

Sainte-Adèle

Décès de Jean-Pierre Pariseau (conseiller #2) le .

Roch Bédard entre au conseil municipal au poste de conseiller #2 .

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Anne-du-Lac

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Sophie

Sainte-Thérèse

Val-David

Val-des-Lacs

Val-Morin 

Démission du maire Jacques Brien pour cause de déménagement hors de la municipalité le .
Michel Doyon assure l'intérim à titre de maire suppléant

Serge St-Hilaire siège au conseil municipal à titre de maire à partir du

Wentworth

Wentworth-Nord

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats